Анучкин — русская фамилия; имеет женскую форму Анучкина.

Известные носители 
 Анучкин, Александр Викторович (род. 1976) — российский журналист, телеведущий, писатель.
 Анучкин, Пётр Яковлевич (1920—1969) — Герой Советского Союза.